Sikap (krant), Indonesische krant in de jaren 1950.
 Sikap (plaats), plaats in Noord-Sumatra, Indonesië.